L'abbattimento del Su-24 russo del 24 novembre 2015 è avvenuto a opera di due F-16 turchi nell'ambito di operazioni belliche durante la guerra civile siriana.

Sia il pilota del Su-24, il tenente colonnello Oleg Peshkov, sia il navigatore, il capitano Konstantin Murahtin, sono riusciti ad eiettarsi, ma Peshkov è stato ucciso dai ribelli siriani.

Il 25 novembre 2015 è stato assegnato il riconoscimento dell'Ordine del Coraggio a Konstantin Murahtin e all'elicotterista Alexandr Pozynich (postumo, in quanto morto durante un'operazione di soccorso), mentre Oleg Peshkov è stato insignito dell'onorificenza postuma di Eroe della Federazione Russa.

L'evento ha registrato il primo abbattimento di un aereo militare russo da parte di un paese membro della NATO dal 1952, quanfo un evento del genere si verificò durante la Guerra di Corea.

Scenario

Abbattimento 

L'aereo russo, un Su-24M, è stato abbattuto Il 24 novembre 2015 alle 09:24, da due F-16 della Türk Hava Kuvvetleri, mentre faceva ritorno all’aeroporto militare di Khmeimim, vicino Laodicea.

Secondo la versione turca, invece, l'aereo russo stava per compiere un bombardamento contro i ribelli siriano-turkmeni.

Secondo la dichiarazione dell'ambasciatore turco Halit Cevik, consegnata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, due aerei, di nazionalità sconosciuta al momento del fatto, avrebbero sconfinato all'interno dello spazio aereo della Turchia per una profondità di 2,19 km e una distanza di 1,85 km, per un tempo di 17 secondi, volando alla quota di 5 790 m (19 000 ft), e quindi alla velocità media di 391 km/h.

Uccisione del pilota
Al momento dell'abbattimento, i due membri dell'equipaggio dell'aereo sono riusciti ad eiettarsi con successo, ma il pilota è stato catturato dai ribelli siriani e il suo corpo è poi apparso in un video diffuso su internet. Il vice-comandante della Brigata Turcomanna, identificato come Alparslan Çelik, turco e membro dei Lupi Grigi, ha dichiarato di aver ucciso i due membri dell'equipaggio del Su-24 mentre scendevano col paracadute. Tuttavia, il governo turco li riteneva ancora in vita.

L'attacco nei confronti di persone che si lanciano con un paracadute è vietato  (eccetto per truppe militari aviotrasportate) dall'articolo 42, Protocollo I (1977), della Convenzione di Ginevra, che afferma:

Azione di recupero
A seguito dell'abbattimento, due elicotteri Mil Mi-8 sono stati inviati a recuperare l'equipaggio, ma uno dei due mezzi è stato abbattuto dai ribelli siriani che hanno anche ucciso il pilota Alexandr Pozynich. L'Esercito siriano libero ha poi rivendicato la distruzione dell'elicottero abbandonato con un BGM-71 TOW.

Ritorno in patria dei corpi e funerali di Stato
Il 25 novembre il governo turco, tramite il primo ministro Ahmet Davutoğlu, ha affermato che il corpo del pilota del Su-24 era stato recuperato e portato ad , nel sud del Paese, senza però render note le circostanze del recupero del corpo.

Il 29 il corpo del pilota è stato portato in un ospedale militare di Ankara e il giorno dopo è partito per il campo di aviazione militare di Chkalovskij nell'Oblast' di Mosca accolto dal picchetto d'onore del Ministro della Difesa russo, del generale Sergey Shoygu e dal comandante delle forze aeree e spaziali della Russia, il colonnello generale Viktor Bondarev; il funerale si è svolto nella città di Lipeck e la salma è stata sepolta in uno dei cimiteri cittadini, mentre i funerali dell'elicotterista russo si sono svolti il 27 novembre, con tutti gli onori, a Novočerkassk, nella Russia meridionale.

Reazioni diplomatiche

Rappresaglia russa

Note

Cinematografia 
 Nebo (film)

Voci correlate 
 Campagna di Latakia (2015)
 Sconfinamento della guerra civile siriana in Turchia
 Combattenti ribelli stranieri nella guerra civile siriana
 Organizzazioni e gruppi armati nella guerra civile siriana

Altri progetti 

Incidenti e disastri aerei di Sukhoi Su-24
2015
Incidenti e disastri aerei in Siria
Incidenti e disastri aerei nel 2015
Incidenti e disastri aerei causati da abbattimento da parte di aerei da caccia
Guerra civile siriana